Коналл мак Эйдан (; умер в 811) — король гэльского королевства Дал Риада, правил с 807 по 811 год.

Коналл был сыном некоего Эйдана. Согласно «Анналам Ульстера», в 807 году он убил своего предшественника Коналла и сам стал править Дал Риадой. Коналл правил до 811 года. Ему наследовали Эохайд IV и Домналл III, представители Дал Риадской династии.

Литература 
 Anderson, Alan Orr, Early Sources of Scottish History A.D 500—1286, volume 1. Reprinted with corrections. Paul Watkins, Stamford, 1990. ISBN 1-871615-03-8
 Broun, Dauvit, «Pictish Kings 761—839: Integration with Dál Riata or Separate Development» in Sally M. Foster (ed.), The St Andrews Sarcophagus: A Pictish masterpiece and its international connections. Four Courts, Dublin, 1998. ISBN 1-85182-414-6

Короли Дал Риады
Правители Европы IX века
Цареубийцы